Первый логотип «Яндекса» появился в 1996 году на продуктах Яndex.Site и Яndex.CD, ещё до того, как была анонсирована одноимённая поисковая система. Логотип был самодельным и был создан по аналогии с логотипом материнской компании CompTek.

Начиная с 1997 года, логотипы для Яндекса рисует студия Артемия Лебедева — с тех пор было выпущено четыре его варианта, причём, начиная с версии 3.0, бренд набран на кириллице («Яndex» заменили на «Яндекс»).

В настоящее время действует четвёртая версия, которая свободно склоняется по-русски.

С 31 марта 2021 года используется новый логотип, разработанный дизайнерами Яндекса и Ильёй Рудерманом. Помимо нового логотипа появился новый знак и шрифт для логотипных конструкций.

Праздничные логотипы 

В праздничные дни, дни рождения известных людей и других крупных событий «Яндекс» заменяет свой логотип на иллюстрации, относящиеся к данным событиям. Традиция использования праздничных логотипов существует в компании с 2005 года.

Примеры

 1 апреля 2009 года 200-летие со дня рождения Гоголя было отмечено переименованием «Яндекса» в «Гоголь» со слоганом «200 лет на Яндексе».
 1 сентября 2010 года в День знаний сменилась текстура букв, а слоган «Найдётся всё» сменился на «Грызите!».
 23 сентября 2011 года, в день своего рождения, «Яндекс» представил свой логотип в виде российского паспорта.
 17 февраля 2012 года к 200-летию Чарльза Диккенса у логотипа изменился фон, а на месте девиза компании была помещена подпись писателя.
 21 декабря 2012 года в предполагаемый день конца света на месте логотипа остались только осколки букв.
 17 января 2013 года 150-летие со дня рождения Константина Станиславского было отмечено логотипом с его портретом и словами «Не верю».
 25 января 2013 в честь 75-летия Владимира Высоцкого вышел музыкальный логотип.
 14 февраля 2013 года вышел интерактивный логотип в виде цветка ромашки для гадания «любит — нелюбит», чуть выше располагался конверт, при нажатии на который можно было отправить поздравительную открытку.
1 апреля 2013 года под «поскользнувшимися» буквами лежала банановая кожура, после них стояла запятая, а внизу располагались клеточки для ввода пяти букв, причем первой уже стояла «б», а после них — восклицательный знак. Правильным ответом было слово «банан».
 25 июля 2013 года «Яндекс» перекрасил логотип в полностью чёрный цвет из-за сообщения о смерти Ильи Сегаловича.
 6 августа 2013 года «Яндекс» приурочил логотип к 85-летию со дня рождения Энди Уорхола. Место привычного логотипа заняли шесть букв «Я», нарисованных акварелью различных цветов.
 31 декабря 2013 вместо логотипа «Яндекс» было пианино. Было показано, куда нажимать. Звучала песня «В лесу родилась ёлочка».
 1 апреля 2014 вместо слова «Яндекс» сидела муха и тапок или газета. Муха убегала, но её было возможно поймать.
 21 апреля 2015 в честь дня рождения Ивана Кулибина логотипом «Яндекса» был действующий механизм.
 На дни городов Яндекс выпускает логотипы, представляющие из себя следующее: первая версия — местоимение «Я», правее — сердце, ниже — название города; другая версия — местоимение «Я», правее — сердце, ещё правее — название города. Показывается обычно в пределах города или региона. Напоминает логотипы серий 2013 года.

См. также 
 Логотип Google

Примечания

Ссылки 

 Праздники на главной странице Яндекса
 На официальном сайте
 Логотип Яндекса на сайте Студии Артемия Лебедева
 Логотипы «Яндекса» к празднику
 Праздничный логотип Яндекса

Логотипы
Яндекс